A BoxXpress.de egy magán-vasúttársaság, mely 2001-ben alakult. Székhelye Németországban, Hamburgban van.

Járművek

További információk
 
 Képek a társaságról 

Németországi vasúttársaságok
Hamburg